Журкина — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Журкина, Лилия Дмитриевна (в замужестве Евстигнеева; 1937—1986) — советская актриса театра и кино. 
 Журкина, Надежда Александровна (1920—2002) — полный кавалер ордена Славы.